Таннеги́ Лефе́вр (, ; ,  — , ) — французский -классик и гуманист. Отец филолога и переводчицы Анны Дасье (1654—1720).

Биография 
Учился в Париже. Кардиналом Ришельё был назначен инспектором по делам печати в Лувре. После смерти своего покровителя в 1642 г. Лефевр покидает Париж, а затем и переходит в протестантизм.

В 1651—1671 годах Лефевр преподавал классическую филологию в Сомюре, пользуясь большим авторитетом, однако затем поссорился с церковным начальством, которое находит моральную оценку Лефевром ряда античных авторов (особенно Сафо) излишне терпимой, и оставил должность профессора, а вскоре внезапно умер.

Труды 
Среди подготовленных Лефевром изданий — труды Анакреона, Вергилия, Горация, Лукреция, Лукиана, Теренция, Федра и других.

Основные труды Лефевра:
 «Критические письма» (, 1659),
 «Жизнь поэтов Греции» (, 1665),
 дважды переизданное и переведённое на английский язык сочинение «Méthode pour commencer les humanités Grecques et latines».

Примечания

Ссылки 
 

Гуманисты Франции